Budislav, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale
Budislav, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice